Ардис — американское издательство, специализировавшееся на издании книг на русском языке.
 Ардис — селение в Осетии.
 Ардис II — царь Лидии.
 Ардис — селевкидский военачальник III века до н. э.
 Ардис (род. 1971) — шведская поп-певица.
 Ардис — российское издательство аудиокниг.